Иллизи () — город на юго-востоке Алжира, административный центр одноимённого вилайета. К югу от города расположен Национальный парк Тассилин-Адджер.

Географическое положение 
Город находится в центральной части вилайи, в пустыне Сахара, к северу от плато Тассилин-Адджер. Абсолютная высота — 597 метров над уровнем моря.
Иллизи расположен на расстоянии приблизительно 1250 километров к юго-востоку от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 17 252 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Климат

История 
До обретения Алжиром независимости, город назывался Форт-Полиньяк ().

Транспорт 
К северо-востоку от города расположен аэропорт .

Интересные факты 
Иллизи (Форт-Полиньяк) и окрестности — место съемок начальных сцен фильма Микеланджело Антониони «Профессия: репортёр».

Примечания 

Города Алжира